Biełszyna Bobrujsk (biał. ФК «Белшына» Бабруйск) – białoruski klub piłkarski z siedzibą w Bobrujsku, grający w Wyszejszaja liha.

Historia 
Chronologia nazw:
 1977—1995: Szyńnik Bobrujsk (biał. «Шыньнік» (Бабруйск))
 1996—...: Biełszyna Bobrujsk (biał. «Белшына» (Бабруйск))

Klub założony został w 1977 roku pod nazwą Szyńnik. W 1996 roku klub przyjął nazwę Biełszyna.

Osiągnięcia 
 Mistrz Białorusi (1): 2001
 Wicemistrz Białorusi (1): 1997
 Puchar Białorusi (3): 1997, 1999, 2001
 Mistrz Białoruskiej SRR (2): 1978, 1982

Ostatnie sezony 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezon
! Liga
! Poz
! m
! z
! r
! p
! bzd
! bst
! pkt
!Puchar
!Uwagi
!Trener
|-
|1992
|align=right bgcolor=#ffa07a|II liga
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|15||align=right|11||align=right|2||align=right|2
|align=right|24||align=right|6||align=right|24
|align=right|1/16 finału
|align=right|przegrany baraż
|
|-
|1992/93
|align=right bgcolor=#ffa07a|II liga
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|30||align=right|21||align=right|8||align=right|1
|align=right|69||align=right|19||align=right|50
|align=right|1/16 finału
|align=right|awans
|
|-
|1993/94
|align=right|I liga
|align=right|7
|align=right|30||align=right|15||align=right|1||align=right|14
|align=right|41||align=right|41||align=right|31
|align=right|ćwierćfinał
|
|
|-
|1994/95
|align=right|I liga
|align=right|13
|align=right|30||align=right|7||align=right|9||align=right|14
|align=right|31||align=right|50||align=right|23
|align=right bgcolor=#cc9966|półfinał
|
|
|-
|1995
|align=right|I liga
|align=right|15
|align=right|15||align=right|4||align=right|3||align=right|8
|align=right|17||align=right|29||align=right|15
|rowspan="2" align=right|1/16 finału
|
|
|-
|1996
|align=right|I liga
|align=right bgcolor=#cc9966|3
|align=right|30||align=right|20||align=right|3||align=right|7
|align=right|67||align=right|32||align=right|63
|
|
|-
|1997
|align=right|I liga
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|30||align=right|21||align=right|3||align=right|6
|align=right|67||align=right|30||align=right|66
|align=right bgcolor=gold|zwycięstwo
|
|
|-
|1998
|align=right|I liga
|align=right bgcolor=#cc9966|3
|align=right|28||align=right|17||align=right|6||align=right|5
|align=right|47||align=right|17||align=right|57
|align=right|1/8 finału
|
|
|-
|1999
|align=right|I liga
|align=right|8
|align=right|30||align=right|13||align=right|6||align=right|11
|align=right|52||align=right|42||align=right|45
|align=right bgcolor=gold|zwycięstwo
|
|
|-
|2000
|align=right|I liga
|align=right|9
|align=right|30||align=right|11||align=right|5||align=right|14
|align=right|42||align=right|38||align=right|38
|align=right bgcolor=#cc9966|półfinał
|
|
|-
|2001
|align=right|I liga
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|26||align=right|17||align=right|5||align=right|4
|align=right|43||align=right|19||align=right|56
|align=right bgcolor=gold|zwycięstwo
|
|
|-
|2002
|align=right|I liga
|align=right|8
|align=right|26||align=right|12||align=right|4||align=right|10
|align=right|44||align=right|38||align=right|37
|align=right|1/8 finału
|align=right|3 punkty odjęte
|
|-
|2003
|align=right|I liga
|align=right|10
|align=right|30||align=right|8||align=right|8||align=right|14
|align=right|44||align=right|50||align=right|32
|align=right bgcolor=#cc9966|półfinał
|
|
|-
|2004
|align=right|I liga
|align=right|16
|align=right|30||align=right|2||align=right|6||align=right|22
|align=right|21||align=right|62||align=right|12
|align=right|trzecia runda
|align=right|spadek
|
|-
|2005
|align=right bgcolor=#ffa07a|II liga
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|30||align=right|23||align=right|4||align=right|3
|align=right|61||align=right|19||align=right|73
|align=right|ćwierćfinał
|align=right|awans
|
|-
|2006
|align=right|I liga
|align=right|14
|align=right|26||align=right|1||align=right|6||align=right|19
|align=right|16||align=right|46||align=right|9
|align=right|pierwsza runda
|align=right|spadek
|
|-
|2007
|align=right bgcolor=#ffa07a|II liga
|align=right|4
|align=right|26||align=right|15||align=right|7||align=right|4
|align=right|46||align=right|26||align=right|49
|align=right|1/16 finału
|align=right|
|
|-
|2008
|align=right bgcolor=#ffa07a|II liga
|align=right|3
|align=right|26||align=right|15||align=right|4||align=right|7
|align=right|34||align=right|21||align=right|49
|align=right|1/16 finału
|align=right|
|
|-
|2009
|align=right bgcolor=#ffa07a|II liga
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|26||align=right|20||align=right|4||align=right|2
|align=right|55||align=right|15||align=right|64
|align=right|1/8 finału
|align=right|awans
|
|-
|}

Europejskie puchary

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Zobacz też 
 HK Szynnik Bobrujsk - klub hokejowy

 
Białoruskie kluby piłkarskie
Sport w Bobrujsku
Kluby piłkarskie założone w 1977